Билал, Билаль, Билял, Биляль () — личное имя и фамилия; также может означать:

  (Билал: герой нового поколения) — анимационный фильм.
 Bilal, Jordan

Фамилия 
 Билал, Вафаа (род. 1966) — американский художник.
 Билал, Энки (род. 1951) — французский комиксист и кинорежиссёр.

Персоналии 
 Билал (наст. имя Билал Саид Оливер; род. 1979) — американский певец в жанрах неосоул и джаз, музыкант и продюсер.

См. также 
  — астероид.
 Билал Назим
 Билала
 Билалов
 Билял